Adhil stammt aus dem Arabischen und ist der offizielle Name des Sterns Xi Andromedae. Im Laufe der Geschichte wurde dieser Eigenname für verschiedene andere Sterne verwendet. Dazu gehören:

 49 Andromedae
 60 Andromedae
 Chi Andromedae
 Omega Andromedae

Adhil ist des Weiteren eine Bezeichnung für:

 Gemeiner Augentrost, eine Wiesenpflanze aus der Familie der Sommerwurzgewächse